Знак:
 Знак — ключевое понятие семиотики.
 Знак — эмблема.
 Знак (математика) — характеристика числа или иного математического объекта как положительного или отрицательного.
 Знак — математическая функция.

Носители фамилии 
 Знак, Александр Петрович (род 1970) — советский и белорусский футболист.
 Знак, Анатолий Маркович (1939—2002) — советский и российский живописец.
 Знак, Максим Александрович (род. 1981) — белорусский адвокат и юрист, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

См. также 
 Znak
 Знаки
 Символ
 Дорожные знаки
 Знак почтовой оплаты
 Знак коллекционера
 Граф фон Знак